Aslı ist ein türkischer weiblicher Vorname arabischen Ursprungs mit der Bedeutung „Das Original“, „Das Eigentliche“. Außerdem ist Aslı der Name der weiblichen Heldin in dem Liebesepos von „Kerem und Aslı“. Außerhalb der Türkei kann der Name auch in der Schreibweise Asli auftreten.

Namensträgerinnen 

 Aslı Arık (* 1995), türkische Leichtathletin
 Aslı Bayram (* 1981), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Aslı Çakır Alptekin (* 1985), türkische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin (bis 2023 gesperrt)
 Aslı Erdoğan (* 1967), türkische Journalistin und Schriftstellerin
 Aslı İskit (* 1993), türkische Handballspielerin
 Asli Kilic (* 1978), deutsche Pianistin
 Aslı Sevindim (* 1973), türkische Journalistin, Rundfunkmoderatorin und Schriftstellerin

Familienname „Asli“ 
 Aziz Asli (* 1937), iranischer Fußballspieler
 Haseri Asli (* 1974), Leichtathlet aus Brunei

Weiteres 
 Orang Asli, Sammelbezeichnung für verschiedene indigene Völker im Inneren der Malaiischen Halbinsel

Weblinks 
 Aslı auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname